

Astronomia
 11905 Giacometti – asteroide della fascia principale

Persone
 Alberto Giacometti (1901-1966) – scultore, pittore e incisore svizzero
 Annamaria Giacometti (1973) – ex schermitrice italiana
 Antonietta Giacometti (1962) – imprenditrice e politica italiana
 Antonio Giacometti (1957) – compositore italiano
 Augusto Giacometti (1877-1947) – pittore svizzero
 Bruno Giacometti (1907-2012) – architetto svizzero
 Delio Giacometti (1922-2003) – politico e dirigente sportivo italiano
 Diego Giacometti (1902-1985) – scultore e disegnatore svizzero
 Giovanni Giacometti (1868-1933) – pittore svizzero
 Guido Giacometti (1882-1968) – politico italiano
 Luca Giacometti (1963-2007) – musicista italiano
 Paolo Giacometti (1816-1882) – drammaturgo italiano
 Zaccaria Giacometti (1893-1970) – giurista svizzero

Altro
 Giacometti – singolo del gruppo musicale statunitense Blue Man Group
 Villa Giacometti – edificio di Villa del Ferro, frazione del comune di Val Liona, in provincia di Vicenza